Rouquet steht für:
 Charles Rouquet et Cie, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Rouquet ist der Familienname folgender Personen:
 Jean André Rouquet (1701–1758), Schweizer Miniaturbildnismaler und Kunstschriftsteller
 Maxime Rouquet (* 1985), französischer Politiker (Parti Pirate)

Siehe auch:
 Rouquette